Our Lady of Sorrows Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Our Lady of Sorrows Church (San Miguel County, New Mexico), ID-Nr. 76001197
 Our Lady of Sorrows Church (Sandoval County, New Mexico), ID-Nr. 77000927